

События 
 Военные трибуны с консульской властью Тит Квинкций Цинциннат Капитолин, Сервий Корнелий Малугинский, Сервий Сульпиций Претекстат, Спурий Сервилий Структ, Луций Папирий Красс, Луций Ветурий Красс Цицурин. Диктатор (№ 19) Марк Фурий Камилл, начальник конницы Луций Эмилий. Затем диктатор (№ 20) Публий Манлий Капитолин, начальник конницы Гай Лициний (плебей). Плебейские трибуны Г.Лициний и Л.Секстий (в девятый раз).
 368/367 — Афинский архонт-эпоним Навсиген.
 Фиванцы вторглись на Пелопоннес. Спартанцы во главе с Архидамом вторглись в Аркадию, взяли Карии и приступили к Паррасии. Архидам напал на аркадян и агривян и разбил их, не потеряв ни одного человека.
 Поход фиванцев во главе с Пелопидом против тирана Фер Александра. Пелопид попал в плен. Эпаминонд совершает поход в Фессалию и, заключив тридцатидневное перемирие с Александром Ферским, избавляет Пелопида от плена.
 «Бесслёзная битва» при Мидее: военное столкновение между Спартой и Аркадским союзом. Архидам — сын спартанского царя Агесилая — разбивает объединённую армию аркадских городов.
 Ификрат по пути во Фракию вмешивается в междоусобную распрю в Македонии и утверждает на её престоле Птолемея Алора. Ификрат пытается овладеть Амфиполем, но эти попытки не приносят успеха. На стороне Амфиполя выступают Халкидский союз и Македония. Вместе с Ификратом под Амфиполем находится Харидем, полководец из г. Орей (о. Эвбея).
 В Дельфах проходит конгресс делегатов воюющих государств о мирных переговорах на основе Царского мира. Фивы отказались признать права Спарты на Мессению.
 В Сикионе на волне антиолигархического и антиспартанского движения к власти приходит Евфрон.
 Договор о дружбе между Афинами и Дионисием I Сиракузским.
 Дионисий I, воспользовавшись слабостью Карфагена из-за восстаний в Африке, захватывает Селинунт, Энтеллу и Эрикс и осаждает Лилибей. Третья война Дионисия I против этрусков (-367).

Родились 
 Философ Чжуан-цзы (ум. 286).

См. также

Примечания